Василий Константинович Ушаков (22 июля 1912 года, деревня Тарай Канского уезда Енисейской губернии, Российская империя — 22 октября 1943 года, близ села Канада Мироновского района Киевской области, УССР, СССР) — Герой Советского Союза. Член ВКП (б).

Биография 
Родился в 1912 году. 

В 1941 году призван в ряды РККА. Воевал на Донском, Юго-Западном и Воронежском фронтах, участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. Старшина миномётной батареи 2-го мотострелкового батальона 28-й гвардейской мотострелковой бригады (8-го гвардейского танкового корпуса, 40-й армии, 1-го Украинского фронта).

21 октября 1943 года в боях на правом берегу Днепра принял на себя командование миномётной батареей после того, как командир батареи выбыл из строя, и огнём миномётов подавил противника. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Василию Константиновичу Ушакову присвоено звание Героя Советского Союза.

Погиб в бою 22 октября 1943 года.

Память 
Решением исполкома Канского горсовета 6 мая 1965 года улица Поселковая в честь В. К. Ушакова переименована в улицу Ушакова.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Мироновском районе